Lustgården kan syfta på:

 Lustgården (dikt) – en dikt av Erik Axel Karlfeldt
 Lustgården (fastighetsbolag) – ett svenskt fastighetsbolag
 Lustgården (film, 1925) – en stumfilm i regi av Alfred Hitchcock
 Lustgården (film, 1961) – en svensk film i regi av Alf Kjellin
 Lustgården (pornografisk film) – en svensk pornografisk film från 2000
 Lustgården (TV-program) – ett TV-program från 2006 med Tilde Fröling och Dajana Lööf som programledare
 Lustgården (naturreservat) – ett naturreservat i Piteå kommun
 Lustgården – årsskrift för Föreningen för dendrologi och parkvård sedan 1920